Вудвард има више значења:
 Округ Вудвард (Оклахома)
 Вудвард (Пенсилванија)
 Вудвард (Ајова)
 Вудвард (Оклахома)